Velika nagrada Las Vegasa 1982 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 25. septembra 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 75
| 1:41:56,888
| 3
| 10
|-
! 2
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 75
| + 27,292 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 75
| + 56,45 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 75
| + 1:08,648
| 1
| 3
|-
! 5
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 75
| + 1:11,375
| 6
| 2
|-
! 6
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 74
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 74
| +1 krog
| 17
|
|-
! 8
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 74
| +1 krog
| 19
|
|-
! 9
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 73
| +2 kroga
| 18
|
|-
! 10
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 73
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 11
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 73
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 12
| 17
|  Rupert Keegan
| March-Ford
| 73
| +2 kroga
| 25
|
|-
! 13
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
| 69
| +6 krogov
| 24
|
|-
! NC
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 62
| +13 krogov
| 22
|
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 53
| Motor
| 13
|
|-
! Ods
| 33
|  Tommy Byrne
| Theodore-Ford
| 39
| Zavrten
| 26
|
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 32
| Svečke
| 10
|
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 28
| Motor
| 20
|
|-
! Ods
| 28
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 26
| Vzmetenje
| 7
|
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 26
| Svečke
| 12
|
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 20
| Motor
| 2
|
|-
! Ods
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 17
| Sklopka
| 5
|
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 8
| Trčenje
| 21
|
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 5
| Vžig
| 11
|
|-
! DNS
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 0
| Poškodba
| 8
|
|-
! DNS
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
| 0
| Motor
| 15
|
|-
! DNS
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 27
|
|-
! DNQ
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|
|
|
|
|}

Formula 1 sezona 1982
1982